Мило́шевич — сербське прізвище, патронім, утворений від імені Милош.

 Александер Милошевич (1992) — шведський футболіст, захисник.
 Іван Милошевич (1984) — сербський футболіст, захисник.
 Саво Милошевич (1973) — колишній сербський футболіст, нападник.
 Славко Милошевич (1908 — 1990) — колишній югославський  футболіст, що грав на позиції нападника, футбольний тренер.
 Слободан Милошевич (1941 — 2006) — сербський політик, президент Союзної Республіки Югославія (1997–2000 рр.), Сербії (1986–2000 рр.)
 Стефан Милошевич (1996) — чорногорський футболіст.

Див. також 
 Милошевичі — село в Україні.

Сербські прізвища